Lichtajny (Olsztynek)
Lichtajny (Ostróda)